Гольц () — немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители 
 
 Гольц, Богумил (1801—1870) — немецкий юмористический писатель; дядя физиолога Фридриха Гольца.
 Гольц, Борис Григорьевич (1913—1942) — российский советский композитор.
 Гольц, Вернер (1933—1974) — немецкий шахматист.
 Гольц, Владимир Николаевич (род. 1951) — хоккейный тренер.
 Гольц, Георгий Павлович (1893—1946) — советский архитектор и театральный художник.
 Гольц, Наталья Юрьевна (род. 1985) — российская спортсменка, борец вольного стиля.
 Гольц, Ника Георгиевна (1925—2012) — российский художник.
 Гольц, Николай Осипович (1800—1880) — артист балета русских императорских театров
 Гольц, Ольга Владимировна (род. 1973) — математик.
 Гольц, Паоло (род. 1985) — аргентинский футболист, защитник.
 Гольц, Томас (род. 1954) — американский журналист.
 Гольц, Фридрих (1834—1902) — немецкий физиолог, племянник юмориста Богумила Гольца.
 Гольц-Миллер, Иван Иванович (1842—1871) — русский поэт.

  — немецкая баронская семья:
 Гольц, Август Фридрих Фердинанд фон дер (1765—1832) — прусский дипломат и государственный деятель.
  (1835—1906) — протестантский теолог, профессор богословия в университетах Базеля и Берлина.
 Гольц, Генрих фон дер (1648—1725) — генерал-фельдмаршал-лейтенант армии Петра I, участник Северной войны.
 Гольц, Иоахим Рюдигер фон дер (1620—1688) — саксонский генерал-фельдмаршал.
 Гольц, Кольмар фон дер (1843—1916) — прусский генерал-фельдмаршал, военный историк и писатель.
 Гольц, Макс фон дер (1838—1906) — немецкий адмирал; участник Франко-прусской войны.
  (1817—1869) — германский политик и дипломат.
 Гольц, Рюдигер фон дер (1865—1946) — немецкий генерал, командир добровольческого корпуса в Прибалтике.
 Гольц, Теодор фон дер (1836—1905) — учёный-агроном, профессор.
 Гольц, Ежи Вильгельм фон (?—1767) — лидер протестантов Польши, прусский сепаратист, маршал Торуньской Конфедерации, генерал-лейтенант.

См. также 
 Хольц (Holz, Holtz)

Примечания